Siljan (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Telemark
Siljan (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
Siljan (Zweden), een meer in Zweden